

Воллінгфорд — місто, штат Коннектикут
 Воллінгфорд — місто, штат Айова
 Воллінгфорд — місто, штат Вермонт
 Воллінгфорд — переписна місцевість, штат Вермонт